De 1500 meter vrouwen voor de wereldbeker schaatsen 2014/2015 ging van start op 16 november 2014 in Obihiro en eindigde in Erfurt op 21 maart 2015.

Titelverdedigster was Ireen Wüst uit Nederland. Haar landgenote Marrit Leenstra veroverde de wereldbeker.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders en Belgen.

Obihiro

Seoel

Berlijn

Heerenveen

Hamar

Erfurt

vrouwen 1500 meter
2014/2015